El término Mülheim puede referirse a:
una ciudad de Renania del Norte-Westfalia, Mülheim an der Ruhr;
un distrito de Colonia, Mülheim (Colonia), que anteriormente era una localidad denominada Mülheim am Rhein.